Бонијер може да се односи на:

 Бонијер (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бонијер (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Бонијер сир Сен, насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Бонијер (река),